Smuga cienia – powieść Josepha Conrada
 Smuga cienia – polsko-brytyjski film psychologiczny z 1976